Hitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hitzer (1902–1977), deutscher evangelischer Theologe, Mitglied der Bekennenden Kirche
 Bettina Hitzer (* 1971), deutsche Neuzeithistorikerin und Hochschullehrerin
 Friedmar Hitzer (* 1969), niederländischer Jazzgeiger
 Friedrich Hitzer (1935–2007), deutscher Slawist und Übersetzer
 Kathrin Hitzer (* 1986), deutsche Biathletin
 Werner Hitzer (1918–2005), deutscher Maler und Grafiker